Ла Валентина има више значења:

 Ла Валентина (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Валентина (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Валентина (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Валентина (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Валентина (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Валентина (Еспањита), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Валентина, Санта Фе (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Валентина (Татавикапан де Хуарез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику